Ramazanski bajram
 Kurban-bajram
 Bajram-namaz
 Bajram (ime),  npr. Bajram Curri (političar)

Povezani članci 
 Byram, više značenja